Gunungtiga (Belik)
 Gunungtiga (Ulubelu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing